Ewing Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Ewing Island (Logan County, Ohio)
 Ewing Island (Lucas County, Ohio)
 Ewing Island (Washington)

in Kanada:
 Ewing Island (Manitoba)
 Ewing Island (Ontario)

in Antarktika:
 Ewing Island (Antarktika)